Базум:
 Базум — село в Лорийской области Армении.
 Базум, Мохамед (род. 1960) — политический и дипломатический деятель Нигера.
 «Базум» — название футбольного клуба «Спартак» (Спитак) в 1984 и 1988 годах.